Я́ков Ильи́ч Фре́нкель (29 января (10 февраля) 1894, Ростов-на-Дону — 23 января 1952, Ленинград) — советский физик-теоретик. Член-корреспондент АН СССР (1929). Лауреат Сталинской премии первой степени (1947).

Биография 
Я. И. Френкель родился в еврейской семье в Ростове-на-Дону в 1894 году. Его родители — народоволец Илья Абрамович Френкель (1864—1938) и Розалия Абрамовна Баткина (1872—1944); дядя — Яков Абрамович Френкель (1877, Таганрог — 1948, Москва) — советский музыковед. Дядя по матери — Давид Абрамович (Авраамович) Баткин (1876—?), врач детской больницы имени Пастера (Ленинград). В 1912 году, ещё учась в гимназии, он написал свою первую работу по магнитному полю Земли и атмосферному электричеству. Эту работу Яков Френкель показал Абраму Фёдоровичу Иоффе, который прочёл её и прокомментировал. Знакомство с Иоффе в дальнейшем привело к их с Френкелем дружбе и сотрудничеству.

В 1913 году Яков Френкель поступил в Петербургский университет, через 3 года окончил его и был оставлен в университете для подготовки к профессорскому званию.

В 1920 году женился на девятнадцатилетней студентке биологического факультета Саре Исааковне Гординой (1901—1960). Сыновья: Сергей (1923—1998) и Виктор (1930—1997) — окончили физико-механический факультет Ленинградского политехнического института и стали докторами физико-математических наук, профессорами.

С 1921 года и до конца своей жизни Френкель работал в Ленинградском физико-техническом институте. Начиная с 1922 года Френкель публиковал буквально каждый год новую книгу. Он стал автором первого курса теоретической физики в СССР. Многие студенты в СССР и за рубежом изучали физику по этому курсу. За свои научные достижения он был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР в 1929 году.

В 1925-1926 гг. Френкель на стипендию Рокфеллеровского фонда прошел годичную стажировку в Германии.

Некоторое время (1930 г.) он работал по приглашению Миннесотского университета (США).

В 1926 году вышла работа Я. И. Френкеля, в которой им была развита теория движения атомов и ионов в кристаллах и введено представление о новом типе дефектов кристаллической решётки, за которыми в литературе закрепилось наименование «дефектов по Френкелю».

В 1931 и 1936 годах опубликовал работы, в которых предсказал существование экситонов в полупроводниках, ввёл сам термин экситоны, и разработал для него теорию.

Профессор кафедры физики Ленинградского института точной механики и оптики (ЛИТМО) (1947-50). Является одним из основоположников физического образования и создателей инженерно-физического факультета ЛИТМО.

Умер от прогрессировавшей с 1940-х годов гипертонической болезни. Похоронен в Санкт-Петербурге на Богословском кладбище (на площадке Политехнического института).

Награды и премии 
 орден Трудового Красного Знамени (10.06.1945)
 Сталинская премия первой степени (1947) — за научные исследования по теории жидкого состояния, обобщённые в монографии «Кинетическая теория жидкостей» (1945)

Адреса в Ленинграде 
 1921—1941, 1944—1952 — Политехническая улица, 26 (здание ЛФТИ);
 1927—1929 — Яшумов переулок (улица Курчатова с 1964), 5;
 1929—1941, 1944—1952 — Лесное, дорога в Сосновку ,1 ; (Политехническая улица, 29 с 1956).

Память 
 На здании ФТИ им. А.Ф. Иоффе (Политехническая улица 26) в 1998 году была установлена мемориальная доска (художник Э. Х. Насибулин) с текстом: «В этом здании с 1921 по 1952 год работал выдающийся советский ученый Яков Ильич Френкель».

Изображения

Примечания

Литература 
 Воспоминания о Я. И. Френкеле / АН СССР. Физ.-техн. ин-т им. А. Ф. Иоффе; отв. ред. В. М. Тучкевич. — Л.: Наука. Ленингр. отделение, 1976. — 280 с.: ил.

См. также 
 Модель Френкеля — Конторовой

Ссылки 
 
 Биография в архиве MacTutor
 Статьи Якова Ильича Френкеля (и о нём) в журнале «Успехи физических наук» (В том числе подробная биографическая статья И. Е. Тамма)
 Я. И. Френкель — жизнь и творчество // сайт VIVOS VOCO!
 

Физики-теоретики России
Физики-теоретики СССР
Выпускники физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета
Сотрудники Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе
Похороненные на Богословском кладбище
Выпускники школы Карла Мая